Mit Blutkirche (gelegentlich auch Blutkathedrale) werden auf Deutsch bezeichnet:
 ein auch Kathedrale auf dem Blut (russisch: Храм на Крови) genanntes orthodoxes Gotteshaus in Jekaterinburg (Russland)
 ein auch Auferstehungskirche (russisch: Спас на крови) genanntes orthodoxes Gotteshaus in Sankt Petersburg (Russland)